Larentia steht für:
 Acca Larentia, Göttin der römischen Frühzeit
 Larentia (Schmetterling), Gattung der Spanner
 Larentia (Pflanze), Gattung der Schwertliliengewächse